Плестан, Николя (род. 1981) — французский футболист
 Плестан — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор